В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Albuquerque 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Яна Новотна здобула титул, у фіналі перемігши Лауру Гільдемейстер 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Яна Новотна (переможниця)
  Лаура Гільдемейстер (фінал)
  Енн Сміт (півфінал)
  Діанне ван Ренсбург (чвертьфінал)

 Бренда Шульц (1-ше коло)
 Сьюзен Слоун (півфінал)
 Аманда Кетцер (чвертьфінал)
 Енн Мінтер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1990